Dauphin puede hacer referencia a:

Dauphin, un borough en Pensilvania.
Condado de Dauphin, un condado en Pensilvania.
Dauphin, antiguo distrito de Santa Lucía.
Dauphin, antigua cabecera del extinto distrito homónimo en Santa Lucía.
Dauphin, un título nobiliario francés.
Dauphin, comuna de Alpes de Alta Provenza (Francia).
Eurocopter Dauphin helicóptero bimotor fabricado por Eurocopter.